La Coppa di Russia 2014-2015 () è la 14ª Coppa di Russia di pallacanestro maschile.

Squadre 
Partecipano 44 squadre iscritte alla Superliga 1, alla Superliga 2, al campionato giovanile e alla VTB United League 2014-2015. Tuttavia solo due squadre della VTB United League (Basketbol'nyj klub Krasnye Kryl'ja Samara e il Basketbol'nyj klub Krasnyj Oktjabr' Volgograd) prendo parte al torneo.

Regolamento 
Da questa stagione le squadre possono schierare solo giocatori di nazionalità russa.

Sono previste tre fasi:
Fase I: 26 squadre vengono divise in sette gruppi tramite il principio territoriale, le squadre classificate nelle prime due posizioni e la migliore terza classificata avanzano ai sedicesimi di finale.
Fase II: alle squadre del turno precedente si uniscono le 15 partecipanti alla Superliga 1 e solo due squadre provenienti dalla VTB United League 2014-2015; inizia la fase ad eliminazione con partite di andata e ritorno.
Fase III: la fase finale si disputa attraverso una Final Four.

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Tabellone

Final Four

Finale

Note

Voci correlate 
VTB United League 2014-2015

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2014
Pallacanestro nel 2015
Coppa di Russia di pallacanestro maschile